* Рейс 75 Аэрофлота, 6 января 1974 года
 Рейс 75 Аэрофлота, 13 октября 1977 года